Hodoșa – gmina w Rumunii, w okręgu Marusza
 Hodoșa – wieś w Rumunii, w okręgu Marusza, w gminie Hodoșa

 Hodoșa – wieś w Rumunii, w okręgu Harghita, w gminie Sărmaș